Юлдаш (ср. Ёлдаш) — слово тюркского происхождения, в переводе означающее "товарищ, попутчик, спутник" (от слова : дорога)

Населённые пункты 
 Юлдаш — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Юлдаш — деревня в Куединском районе Пермского края.

Разное 
 Юлдаш — радиостанция, вещающая на башкирском языке в Республике Башкортостан, в Челябинской и Оренбургской областях.

См. также